La stagione 1947-1948 è stata la quarantacinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Eddie Quigley dello Sheffield Wednesday con 23 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Birmingham City e Newcastle United e  promosse in First Division 1948-1949.
  Doncaster Rovers e  Millwall retrocesse in Third Division North/South 1948-1949.

Voci correlate
First Division 1947-1948
Third Division North/South 1947-1948
FA Cup 1947-1948
FA Charity Shield 1948

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948